Pietraroiasuchus es un género extinto de crocodilomorfo eusuquio perteneciente a la familia de los hileocámpsidos, cuyos fósiles fueron descubiertos en el sur de los montes Apeninos, en Italia. A continuación se muestra un cladograma mostrando la situación filogenética de Pietraroiasuchus de acuerdo con Buscalioni et al., 2011:

Referencias

Neosuchia
Crocodilomorfos del Cretácico
Crocodilomorfos extintos de Europa